Rasta bezeichnet:

 ein altgermanisches Längenmaß, entspricht 2/3 einer geografischen Meile, siehe Rasta (Einheit)
 die Kurzform für eine jamaikanische Glaubensrichtung, siehe Rastafari
 eine Gattung der Muscheln, siehe Rasta (Gattung)
 die Kurzform für dünne, geflochtene Zöpfe (Braids) oder Dreadlocks

 einen kleinen Ort in Süd-Norwegen, siehe Rasta (Norwegen)
 ein Netzwerkprotokoll für die sichere Übertragung von Daten im Bereich der digitalen Leit- und Sicherungstechnik, siehe Rail Safe Transport Application (RaSTA)